Brajići je lahko:
 Brajići, Gornji Milanovac (Srbija)
 Brajići, Črna gora